Vladimir Dyadyun (Omsk, 12 de julho de 1988) é um futebolista profissional russo, atacante, milita no PFC Spartak Nalchik.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas da Rússia
Futebolistas do PFC Spartak Nalchik